Hierba de los gatos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Nepeta cataria; o
 el nombre común de la planta Valeriana officinalis.